Levick ist der Name von:

 Barbara Levick (* 1931), britische Althistorikerin
 George Murray Levick (1876–1956), britischer Arzt, Antarktis-Forscher und Gründer der British Schools Exploring Society

Siehe auch:
 Mount Levick, Berg im Viktorialand, Antarktika